Melawi ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2021 leben hier circa 209.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Melawi ist die Stadt Nanga Pinoh.

Geographie 
Melawi liegt im Südosten von Kalimantan Barat im Binnenland. Es grenzt im Westen an den Kabupaten Ketapang und im Norden und Osten an den Regierungsbezirk Sintang. Im Süden reicht es an die Provinz Kalimantan Tengah. Administrativ unterteilt sich Melawi in 11 Distrikte (Kecamatan) mit 169 Dörfern (Desa).

Einwohner 
2021 lebten in Melawi 209.069 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 20 Personen pro Quadratkilometer. Circa 53 Prozent der Einwohner sind Muslime, 23 Prozent Protestanten, 23 Prozent Katholiken und ein Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus und Konfuzianern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat